Алекса́ндр Серге́евич Иванче́нков (род. 28 сентября 1940, Ивантеевка, Московская область) — лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в городе Ивантеевка, Московской области. Отец — Сергей Петрович Иванченков — погиб на фронте 10 августа 1942 года под Ржевом, мать умерла в 1947 году. Воспитывался в семье сестры отца Клавдии Петровны Плужниковой.

В 1958 году с золотой медалью закончил Ивантеевскую среднюю школу № 5. Поступил в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе.

В 1964 году, после окончания института, был принят в конструкторское бюро Сергея Королёва, где принимал участие в разработке новых космических аппаратов.

В 1973 году был зачислен в отряд советских космонавтов, где прошёл полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полётам на космических кораблях типа «Союз».

В мае 1973 года 32-летний Александр был включён в состав одного из экипажей, проходивших подготовку к космическому полёту по советско-американской программе ЭПАС. В декабре 1974 года входил в состав резервного экипажа при полёте космического корабля «Союз-16». Во время совместного экспериментального полёта «Аполлон» — «Союз» в июле 1975 года входил в состав одного их резервных экипажей вместе с Ю. В. Романенко. В дальнейшем готовился к полётам на борту орбитальной станции типа «Салют». В октябре и декабре 1977 года и в январе 1978 года входил в состав дублирующих экипажей при полёте космических кораблей «Союз-25», «Союз-26» и «Союз-27».

Первый полёт в космос (1978) 
15 июня 1978 года вместе с В. В. Ковалёнком стартовал в космос в качестве бортинженера космического корабля «Союз-29». В течение почти 140 дней работал на борту орбитальной станции «Салют-6». Это был самый продолжительный космический полёт на тот момент. В течение этого полёта были произведены стыковки космических кораблей «Союз-29», «Союз-30», «Союз-31», автоматических грузовых кораблей «Прогресс-2», «Прогресс-3», «Прогресс-4», перестыковка корабля «Союз-31» с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6 — Союз». В соответствии с программой «Интеркосмос» на борту этого комплекса были приняты два международных экипажа: советско-польский экипаж в составе лётчика-космонавта СССР Петра Климука и первого польского космонавта Мирослава Гермашевского и советско-немецкий экипаж в составе Валерия Быковского и первого и единственного космонавта ГДР Зигмунда Йена.

За время полёта Александр Иванченков провёл большой комплекс научных исследований и экспериментов. 29 июля 1978 года вместе с Владимиром Ковалёнком работал в открытом космосе. Продолжительность пребывания вне корабля составила 2 часа 20 минут.

Возвратился на Землю 3 ноября 1978 года на борту космического корабля «Союз-31». Продолжительность пребывания в космосе составила 139 дней 14 часов 47 минут 32 секунды.

2 ноября 1978 года указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Сергеевичу Иванченкову «за мужество и героизм, успешное осуществление длительного космического полёта» присвоены звания Герой Советского Союза и Лётчик-космонавт СССР с вручением ордена Ленина, а также медаль «Золотая Звезда».

Второй полёт в космос (1982) 
Свой второй космический полёт Александр Иванченков совершил с 24 июня по 2 июля 1982 года вместе с Владимиром Джанибековым и первым французским космонавтом Жан-Лу Кретьеном в качестве бортинженера космического корабля «Союз Т-6».

Работал на борту орбитальной станции «Салют-7» вместе с основным экипажем — Анатолием Березовым и Валентином Лебедевым. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 21 час 50 минут 52 секунды. За 2 рейса в космос налетал 147 дней 12 часов 38 минут 24 секунды.

2 июля 1982 года Президиум Верховного Совета СССР указом постановил: «за успешное осуществление космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе „Салют-7“ — „Союз“ и проявленные при этом мужество и героизм наградить Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Иванченкова Александра Сергеевича орденом Ленина и второй медалью „Золотая Звезда“. В ознаменование подвига Героя Советского Союза тов. Иванченкова А. С. соорудить бронзовый бюст на родине героя». В 1984 году в Ивантеевке состоялось открытие бронзового бюста. Также Александр Иванченков является почётным гражданином города Ивантеевка.

По своим воспоминаниям о втором полёте написал книгу-брошюру «Миллион лье над Планетой», богато иллюстрированную фотографиями подготовки и проведения полёта. (Иванченков А. С. Миллион лье над планетой. — М.: Современник, 1988. — 46 с.).

После ухода из отряда космонавтов продолжил работу в конструкторском бюро НПО «Энергия», занимал должность главного специалиста по деятельности экипажей пилотируемых космических комплексов. Является президентом теннисного клуба космонавтов.

Награды 
 Две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и два ордена Ленина (Указы Президиума Верховного Совета СССР от 02.11.1978 и от 02.07.1982).
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность.
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за совершённый в 1978 году выход в открытый космос.
 Звание Герой Германской Демократической Республики с вручением золотой звезды и ордена Карла Маркса (1978).
 Крест Грюнвальда III степени (ПНР, 1978).
 Командор ордена Почётного легиона (Франция, 1982).
 Удостоен Золотой медали имени К. Э. Циолковского АН СССР.
 Заслуженный мастер спорта СССР (1978)
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (23 августа 2010 года) — за большой личный вклад в создание ракетно-космической техники и многолетний плодотворный труд

См. также 
 Союз-29
 Союз Т-6

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Космодром Байконур 30 лет назад. Встреча с вернувшимися с орбиты космонавтами В. Ковалёнком и А. Иванченковым (фото).
 Интервью с А. Иванченковым «Техника-молодежи» 1981 № 10, с. 22—23.
 СССР-Франция: Совместный космический полет «Наука в СССР» 1983 № 3.
 И. В. Давыдов «Триумф и трагедия советской космонавтики. Глазами испытателя» Слово о друге.
 «Космонавты выходят на корт» ИА «Спортком» 16.04.2006.
 В. Городзейский. "На лыжном перекрестке Россия — Франция — А. Иванченков на горнолыжном слёте в Шамони (Франция) в январе 2007 года.
 «Александр Иванченков: День рождения встретил на корте» «Торговая газета» 17 октября 2007 г. № 81—82 (11.855).
 Движение Александра Иванченкова. Программа «Русский космос», Телестудия Роскосмоса, (видео 2012 г).
 Космонавт Александр Иванченков. Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса.
 Официальный сайт администрации г. Байконур. Почётные граждане города.

Дважды Герои Советского Союза
Выпускники Московского авиационного института
Почётные граждане Байконура
Члены КПСС
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации